El Símbolo Quicumque (a veces conocido como Quicunque Vult o Quicumque Vult) es una profesión de fe cristiana centrada en la doctrina trinitaria y la cristología. También se le ha denominado Símbolo Atanasiano (o Credo Atanasiano o Credo Pseudo Atanasiano) por haber sido atribuido durante toda la Edad Media al obispo de Alejandría san Atanasio. Utilizado por las iglesias cristianas desde el , fue el primer credo que declaró explícitamente la igualdad (consubstancialidad) de las tres hipóstasis de la Trinidad. Se diferencia del Credo Niceno-Constantinopolitano y del Credo de los Apóstoles en que incluye anatemas que condenan a quienes no están de acuerdo con sus afirmaciones (como lo hacía el Credo Niceno original). A pesar de no haber sido redactado por ningún concilio ecuménico, «de hecho, este símbolo alcanzó tanta autoridad en la Iglesia, tanto occidental como oriental, que entró en el uso litúrgico y ha de tenerse por verdadera definición de fe» . Recibe el nombre de Quicumque por la palabra con la que comienza (Quienquiera desee).

Ampliamente aceptado en el cristianismo occidental, incluso por la Iglesia católica, algunas iglesias anglicanas y luteranas (forma parte de las confesiones luteranas recogidas en el Libro de la Concordia), y las antiguas iglesias litúrgicas, el Credo Atanasiano se ha utilizado cada vez con menos frecuencia en el culto público con el tiempo. Con todo, parte de él puede encontrarse como «Afirmación de fe autorizada» en el volumen principal de la liturgia del Culto Común de la Iglesia de Inglaterra publicado en 2000.

Creado con el objeto de distinguir el cristianismo niceno de la herejía del arrianismo, el Credo Atanasiano se recitaba tradicionalmente en el Oficio Dominical de Prima en la Iglesia Occidental. No se ha utilizado comúnmente en la Iglesia de Oriente.

Orígenes 
La atribución a san Atanasio parece que data del  y se mantuvo sin discusión hasta el XVII. Tal versión medieval atribuía la autoría del Credo a Atanasio de Alejandría († 373), el famoso defensor de la teología nicena. Según esta versión, Atanasio lo escribió durante su exilio en Roma y lo presentó al Papa Julio I como testimonio de su ortodoxia. La atribución tradicional del Credo a Atanasio fue puesta en duda por primera vez en 1642 por el teólogo protestante holandés Gérard Johann Vossius.

Desde entonces, los estudiosos modernos aceptan ampliamente que el credo no fue escrito por Atanasio, que originalmente no era llamado credo y que el nombre de Atanasio no estaba originalmente vinculado con él. El nombre de Atanasio parece haberse unido al credo como señal de su fuerte declaración de fe trinitaria. El razonamiento para rechazar a Atanasio como autor suele basarse en una combinación de los siguientes factores:

 Lo más probable es que el credo estuviera escrito originalmente en latín, pero Atanasio escribía en griego.
 Ni Atanasio ni sus contemporáneos mencionan nunca el Credo.
 No se menciona en ningún registro de los concilios ecuménicos.
 Parece abordar preocupaciones teológicas que se desarrollaron después de la muerte de Atanasio (incluyendo la cláusula filioque).
 Fue difundido más ampliamente entre cristianos occidentales.

El uso del credo en un sermón de Cesáreo de Arlés, así como su parecido teológico con las obras de Vicente de Lerins, apuntan al sur de la Galia como su origen. La fecha más probable es a finales del  o principios del , al menos 100 años después de que viviera Atanasio. La teología cristiana del credo está firmemente arraigada en la tradición agustiniana y utiliza la terminología exacta de La Trinidad de Agustín (publicada en el ). A finales del , se especuló mucho sobre quién podría haber sido el autor del credo, con sugerencias que incluían a Ambrosio de Milán, Venancio Fortunato o Hilario de Poitiers.

De las dos versiones que poseemos, la latina, conservada en un manuscrito del  es la original, mientras la griega es una traducción; sobre este punto la unanimidad de la crítica es absoluta. En cambio hay dudas sobre el lugar, fecha y autor. La zona de más temprana influencia de este símbolo fue la Galia meridional, y más concretamente los alrededores de Arlés; J. Madoz se inclina por el monasterio de Lérins como más probable cuna de este escrito. De aquí se extendió su influjo por España y por todo el imperio carolingio (se conserva un documento de Autun, del año 670, obligando a los clérigos a aprenderlo de memoria). La fecha de composición ha de encontrarse entre el 434-440, fecha de composición de los Excerpta Vincentii Lirinensis (descubiertos en 1940 y que contienen fórmulas que pueden tenerse como fuente inmediata del Quicumque), y el 542, fecha de la muerte de San Cesáreo de Arlés, quien nos testimonia su existencia. En cuanto al autor los críticos siguen sin decidirse claramente por ninguno; cuentan con más partidarios san Vicente de Lérins y san Ambrosio de Milán; pero también ha sido atribuido a san Cesáreo de Arlés, Fulgencio de Ruspe, Nicetas de Ramesiana († 416), san Hilario de Poitiers, Honorato de Arlés († 429), san Hilario de Arlés († 449), san Martín de Braga, san Eusebio de Vercelli y otros.
      
Contiene dos ciclos bien diferenciados: el trinitario y el cristológico. Refleja el desarrollo teológico que corresponde al Concilio de Calcedonia. La naturaleza divina se expresa por el término substancia y se emplea persona para designar a las de la Trinidad; no se usa el término hypostasis. La procesión del Espíritu Santo se predica del Padre y del Hijo («a Patre et Filio»). La fe en la Encarnación se expresa por medio de proposiciones claras que resaltan tanto la divinidad como la humanidad de Cristo («perfectus Deus, perfectus homo; ex anima rationalis et humana carne subsistens»). En una proposición típicamente occidental se llama a Cristo «igual al Padre según la divinidad y menor que el Padre según la humanidad». Se excluye el monofisismo, condenando toda conversión o confusión de naturalezas en Cristo y afirmando la asunción de la humanidad por la divinidad y la unidad de la persona. El símbolo concluye confesando los misteria carnis Christi (pasión y muerte, descenso a los infiernos, resurrección, ascensión, entronización a la diestra del Padre), la segunda venida de Jesús (parusía), la resurrección final de los hombres «cum corporibus suis» y la sanción, según sus obras, con la «vida eterna» o el «fuego eterno».
      
Entró en el uso litúrgico muy pronto. Consta que en el  se usaba en Alemania en la liturgia eucarística recitándose después de la homilía. Más tarde se introdujo en el oficio de prima. En la liturgia romana ha formado parte del oficio común de prima de las dominicas después de Epifanía y después de Pentecostés. Desde 1955 se ha limitado su uso al domingo de la Santísima Trinidad.
      
Los teólogos orientales aceptaron el Quicumque rechazando únicamente su valor de testimonio en apoyo de la cláusula Filioque, que consideraban una interpolación posterior. Se ha usado en la liturgia rusa desde el  y se adoptó en la griega en 1780.

Contenido 

El texto del Símbolo Quicumque es el siguiente:

Véase también 
 Historia de la controversia sobre el filioque

Referencias

Bibliografía 
 J. TIXERONT, en DTC 1,2178-2187; 
 B. ALTANER, Patrología, 5 ed. Madrid 1962, 261 ss.; 
 J. MADOZ, Excerpta Vincentii Lirinensis, Madrid 1940, 65-90; 
 J. A. DE ALDAMA, en «Estudios Eclesiásticos» 25 (1950) 237-239; 
 A. E. BURNS, The Athanasian Creed and its early commentaries, Cambridge 1896; 
 G. MORIN, L'Origine du Symbole d'Athanase témoignage inédit de st. Césaire d'Arles, «Revue bénédictine» 44 (1932) 207-219; 
 V. LAURENT, Le Symbole «Quicumque» et I'Église byzantine, «Échos d'Orient» 35 (1936) 385-404;
 E. SCHILTZ, La comparaison du Symbole «Quicumque», «Ephemerides Theologicae Lovanienses» 24 (1948) 440-454.
 
 
 * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oraciones cristianas
Teología católica
Trinitarismo
Anglicanismo
Protestantismo